Cecil del Gue foi um ator britânico da era do cinema mudo. Às vezes foi creditado como Cecil du Gue.

Filmografia selecionada 
The Green Terror (1919)
Angel Esquire (1919)
The Fordington Twins (1920)
The Autumn of Pride (1921)
Class and No Class (1921)
Silent Evidence (1922)
Women and Diamonds (1924)
We Women (1925)

Ligações externas 

Atores da Inglaterra
Atores de cinema
Cinema mudo